Slunečnice může být:

botanika
 slunečnice – rod vysokých bylin z čeledi hvězdnicovitých
 slunečnice topinambur
 slunečnice roční

zoologie
český rodový název pro několik druhů okounkovitých ryb:
 Acantharchus – monotypický rod
 Acantharchus pomotis – slunečnice bahenní
 Ambloplites 
 Ambloplites rupestris – slunečnice skalní
 Archoplites – monotypický rod 
 Archoplites interruptus – slunečnice tůňová
 slunečnice (Lepomis)
 Lepomis macrochirus – slunečnice velkoploutvá

astronomie
 galaxie Slunečnice – vesmírný objekt

kultura
 Slunečnice (film) – sovětsko-italský film z roku 1970
 Slunečnice (píseň) – známá česká píseň, kterou proslavila zpěvačka Inka Zemánková
 Slunečnice (album) – studiové album české rockové skupiny Lucie z roku 2000
 Slunečnice (van Gogh) – obraz Vincenta van Gogha

technologie
 Slunecnice.cz – internetový server umožňující stahovat programy